RCF est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Rassemblement des contribuables français, le parti politique de Nicolas Miguet ;
 Radio chrétienne francophone, un réseau de radios chrétiennes francophones ;
 Racing Club de France, un club sportif parisien ;
 Rythme cardiaque fœtal, le rythme cardiaque du fœtus, en obstétrique ;
 Revue du clergé français, revue catholique de 1895 à 1920 ;
 Revue des Chemins de Fer d'Intérêt local et Tramways de 1891.